Le mot tigre vient du latin tigris, lui-même une translittération du grec .

Biologie 
 Le tigre est un mammifère carnivore de la famille des  félidés.
 Le tigre est le nom de certains insectes ravageurs de plantes.
 Le moustique tigre d'Asie est un insecte invasif.

Géographie

Toponyme 

 Tigre est une région de la province argentine de Buenos Aires.
 Tigre est une ville d'Argentine, chef-lieu de la région de Tigre.
 Le Tigre est une île du Honduras, dans le golfe de Fonseca.

Hydronyme 
 Le Tigre est un fleuve d'Asie, qui rejoint l'Euphrate pour former le Chatt-el-Arab. La Mésopotamie est la région située entre les deux fleuves.
 Le río Tigre est une rivière d'Amérique du Sud, affluent de l'Amazone.
 Le Tigre, autre nom du Coroneo, est une rivière mexicaine se jetant dans le río Lerma.
 Le lac du Tigre est un lac des îles Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Nom de personne 
 Tigre est le nom de plume de Pierre de Régnier.
 « Le Tigre » est le surnom de Georges Clemenceau.

Culture, sport 
 Le Club Atlético Tigre est un club de football argentin.
 Le Tigre est un pamphlet attribué à François Hotman 
 La série télévisée Les Brigades du Tigre et plus tard le film Les Brigades du Tigre s'inspirent d'une unité de police spéciale.
 Tigre est le titre d'une bande dessinée petit format éditée par Edi-Europ.
 Tigre est le titre d'un manhwa de Ahn Soo-Gil.
 Le Tigre est un magazine français.
 Le Tigre est le nom d'un groupe électro-punk américain.
Le Tigre, le titre de leur premier album.
 Le Tigre (des platanes) est le nom d'un groupe instrumental français.
 Tigre est un film mexicain de Rodolfo de Anda sorti en 1979.
 Le Tigre est le nom de plusieurs figures dans les arts martiaux.
 Tigre est un taureau de la manade Laurent, élu Biòu d'or en 1959 et 1960.

Politique 
 Les Tigres asiatiques désignent plusieurs États d'Asie en raison de leur développement économique récent particulier.
 Les Tigres de libération de l'Îlam tamoul sont une organisation indépendantiste tamoule du Sri Lanka.

Armement et défense 
 Le crochet du tigre est une arme traditionnelle chinoise .
 le char Tigre est un char de combat allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 le Tigre est un hélicoptère fabriqué par la société Airbus Helicopters, qui fait partie du groupe aéronautique européen Airbus.
 l'opération Tigre fut un exercice militaire de répétition du débarquement de Normandie.
 GAZ 2330 TIGR, un véhicule militaire blindé léger russe

Plusieurs navires de la marine de guerre française ont porté le nom  Tigre, parmi lesquels :
 Tigre, un vaisseau de 28 canons, construit en 1641-1642 ;
 Tigre, un brûlot ;
 Tigre, un vaisseau de 36 canons et de 500 tonneaux construit en 1664 ;
 Tigre, un vaisseau de , construit à Dunkerque en 1669 ;
 Tigre, un vaisseau de 50 canons construit à Toulon et lancé le . Il est condamné à Québec en 1754 ;
 Tigre, une frégate de 32 canons (1758-1777), ex-HMS Tiger, prise par la Rose le  ;
 Tigre, une frégate, ex-corsaire anglais, prise par lAmazone le . Elle sert jusqu'en 1782 ;
 Tigre, un vaisseau de 74 canons (1793-1795) ;
 Tigre, une corvette construite à Saint-Malo en 1792-1793, renommée la Tactique en 1795 ;
 Tigre, un cuirassé garde-côtes (1871-1892) de type Bélier, en bois, construit à Rochefort et lancé en  ;
 Tigre, un patrouilleur auxiliaire (1916-1919), baleinier danois Nordebel acheté. Basé à Calais ;
 Tigre, un arraisonneur-dragueur AD361, ancien navire civil réquisitionné à Nemours entre le  et le  ;
 Tigre, un contre-torpilleur de classe Jaguar. Construit aux Ateliers et Chantiers de Bretagne à Nantes, il est lancé le , en service le . Sabordé à Toulon en , il est renfloué et utilisé par les Italiens sous le n°F23. Restitué en 1945, il est condamné le  ;
 Tigre, un bâtiment-école de type Léopard de la Marine nationale française.

Un navire de la Marine royale italienne, le Tigre, un croiseur éclaireur, puis destroyer italien de la classe Leone lancé en 1924.

Astrologie 
 Le Tigre est un des signes du zodiaque chinois.
 Le Tigre est une constellation obsolète.

Voir aussi 
 Tigre Bock : une bière produite par Brasseries Kronenbourg.
 
 
 

Homonymie de bateaux
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre